Hegelmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hegelmaier (1833–1906), deutscher Botaniker
 Ludwig von Hegelmaier (1810–1882), württembergischer Generalleutnant
 Paul Hegelmaier (1847–1912), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Heilbronn
 Tobias Gottfried Hegelmaier (1730–1786), deutscher evangelischer Theologe
 Vanessa Hegelmaier (* 1987), deutsches Model